Robert Thomas Eyer (Los Angeles, 6 de maio de 1948) é um ator estadunidense.

Robert é o irmão mais novo do ator Richard Eyer. Seus principais trabalhos são:
Back Street de 1961;
The Dark at the Top of the Stairs de 1960;
The Man from Blackhawk de 1959;
U.S. Marshal de 1958.

Ligações externas
 Robert Eyer Site IMDb (Internet Movie Database em inglês)

Atores dos Estados Unidos